Василий Малинин:
 Малинин, Василий Борисович (род. 1956) — российский шахматист, гроссмейстер (2003).
 Малинин, Василий Васильевич (1898—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Малинин, Василий Ксенофонтович (1877—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Малинин, Василий Николаевич (1869—?) — русский литературовед и педагог.